Saint-Vrain (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Saint-Vrain (Essonne) – francuska gmina w regionie Île-de-France